Алексе́й Миха́йлович Рома́нов:
 Романов, Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь.
 Романов, Алексей Михайлович (1875—1895) —  Великий князь.